Связка — 1) несколько предметов, связанные, скреплённые между собой; 2) нечто промежуточное, соединяющее 2 вещи.

Термин «связка» используется также в следующих специальных значениях:.....
 Связка (анатомия) — плотное образование из соединительной ткани, скрепляющее части скелета или внутренние органы.
 Связка (шахматы) — позиция (по отношению к какой-либо фигуре), когда ход связанной фигурой приводит к потере материала или невозможен.
 Связка (альпинизм) — группа из 2 и более альпинистов, связанных между собой верёвкой.
 Связка (лингвистика) — вспомогательный глагол.
 Связка (музыка) — отрывок музыкального произведения, промежуточный между 2 его частями (например, переводящий одну тональность в другую).

См. также 
 Связь